Lunas ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Lunas (Dordogne) im Département Dordogne
 Lunas (Hérault) im Département Hérault

Lunas ist der Familienname von:

 Ronaldo Lunas (* 1966), philippinischer Geistlicher, Bischof von Pagadian

 Siehe auch
 Lunax, Gemeinde im Département Haute-Garonne
 Luna (Begriffsklärung)